CSG může být:

 CZECHOSLOVAK GROUP – průmyslově-technologický holding
 Constructive solid geometry – vektorové modelování geometrických objektů
 CSG – třída řádu ghanské hvězdy
 Guyanské kosmické centrum (francouzsky: ) – francouzský kosmodrom ve Francouzské Guyaně.